Miejscowości w USA:
 Calverton – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Calverton – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Calverton – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fauquier
W Wielkiej Brytanii:
 Calverton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Calverton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)